Ізо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ізо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї